Ženská dvouhra Hobart International 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže hobartského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. V letech 2021 a 2022 se turnaj nekonal kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2020 byla Kazachstánka Jelena Rybakinová, která na souběžně konaném Adelaide International podlehla Kvitové.

Vítězkou se stala 29letá Američanka Lauren Davisová, jež ve finále zdolala o osm let mladší Italku Elisabettu Cocciarettovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–0. V úvodní sadě přitom odvrátila dva setboly. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na ASB Classic 2017 představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Trofej získala jako kvalifikantka. V sedmi zápasech Davisová vyhrála všech 14 setů a ztratila 43 gamů. Na Hobart International se stala čtvrtou americkou šampionkou po Chandě Rubinové (1999), Amy Frazierové (2004) a Sofii Keninové (2019).

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= B Pera
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Brengle
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= T Martincová
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= L Siegemund| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=6| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= PM Țig
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Paolini| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= E Cocciaretto| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= A Cornet
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= A Kalinina| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= R Marino
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= T Maria| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= T Gibson
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= L Ču]
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= S Kenin| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Zanevska| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= E Mertens
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= B Pera| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=63
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=PR
| RD2-team02= L Siegemund
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=77| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J Paolini
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= E Cocciaretto| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= A Kalinina
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= T Maria
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= S Kenin| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= M Zanevska
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= B Pera
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=68
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=
| RD3-team02= E Cocciaretto| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=710| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=5
| RD3-team03= A Kalinina
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= S Kenin| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=
| RD4-team01= E Cocciaretto| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= S Kenin
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=1
}}

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
 Wang Sin-jü'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Hobart International
WTA Tour 2023
Tenis v Austrálii v roce 2023